Iodoxid ist der Name mehrerer chemischer Verbindungen zwischen Iod und Sauerstoff:

Diiodtetraoxid, I2O4
Diiodpentoxid, I2O5
Diiodhexaoxid, I2O6
Tetraiodnonaoxid, I4O9
Iodmonoxid, IO-Radikal (spielt eine Rolle in der Atmosphärenchemie etwa in Polarregionen oder auch über gewissen Algenfeldern)